Тисмана има више значења:

 Тисмана
 Тисмана (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Тисмана, насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Тисмана (Горж), општина у округу Горж у Румунији